Единна класификация на мечовете само по един техен признак е невъзможна поради технологични и технически прилики и разлики между отделните единици. Ръчноизработени, те се различават и на географки принцип според начина на коване и начина на боравене с тях – за париране или от седло. Днес мечовете са значителна рядкост и с тях най-често работят антиквари и музейни куратори, а също така и някои ентусиасти. Най-достоверна и популярна е типологията на Оукшот, който класифицира европейските средновековни мечове според формата на ефеса и острието им. Някои мечове са изработени за левичари, но са особено голяма рядкост.

Системи за типология

Оукшот

Таблица за класификация

Вижте също 
 Списък на ръкопашните оръжия
тесак

Външни препратки 
 Forms of European Edged Weaponry

Източници